Бирн или Берн () — ирландская фамилия.

Известные носители 
 Бирн, Александра (род. 1962) — американская художница по костюмам, лауреат премий «Оскар» и BAFTA.
 Бирн, Брендан (1924—2018) — американский политик, 47-й губернатор Нью-Джерси (1974—1982).
 Бирн, Гэбриэл (род. 1950) — ирландский актёр театра и кино.
 Бирн, Джек (род. 1996) — ирландский футболист.
 
 Бирн, Дональд (1930—1976) — американский шахматист, международный мастер (1962) и преподаватель колледжа.
 Бирн, Дэвид (род. 1952) — британский музыкант, наиболее известный как основатель и автор песен коллектива «Talking Heads».
 Бирн, Дэвид (род. 1960) — южноафриканский футболист и футбольный тренер английского происхождения.
 Берн, Джерри (1938—2015) — английский футболист.
 Бирн, Иоганн Генрихович (1891—1939) — советский партийный деятель, заместитель народного комиссара земледелия СССР, директор Московского института землеустройства.
 Бирн, Линда (род. 1986) — ирландская легкоатлетка, которая специализируется в беге на длинные дистанции.
 Бирн, Лорна (род. 1953) — ирландская писательница, общавшаяся с ангелами.
 Бирн, Майкл (род. 1943) — английский актёр.
 Бирн, Марта (род. 1969) — американская актриса мыльных опер.
 Бирн, Никки (род. 1978) — ирландский певец, участник группы «Westlife».
 Бирн, Патрик Джозеф (1888—1950) — католический прелат, миссионер, префект Пхеньяна.
 Бирн, Пи Джей (род. 1974) — американский актёр.
 
 Берн, Роджер (1939—1958) — английский футболист.
 Бирн, Рори (род. 1944) — английский инженер, работавший в таких командах как «Benetton» и «Ferrari».
 Бирн, Роуз (род. 1979) — австралийская актриса.
 Бирн, Сэм (род. 1995) — ирландский футболист.
 Бирн, Скарлетт (род. 1990) — английская актриса.
 Бирн, Элли (род. 1967) — английская актриса, дочь Майкла Бирна.
 Бирн, Энтони (1930—2013) — ирландский боксёр.
 Бирн, Юджин (род. 1959) — английский независимый журналист и писатель-фантаст.

См. также 
 Брин
 Бирнс

Примечания